Чурикова — жіноча форма російського прізвища Чуриков.
 Чурикова Алла Олександрівна (1962) — український режисер, художник-мультиплікатор.
 Чурикова Інна Михайлівна (1943—2023) — російська актриса. Народна артистка СРСР.
 Чурикова Яна Олексіївна (1978) — російська телеведуча, журналістка і громадський діяч, продюсер, актриса.
Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ